Большая Осипова (в верховье — Чёрная Осипова) — река в России, протекает по Крапивинскому району Кемеровской области. Устье реки находится в 386 км от устья Томи по правому берегу. Длина реки составляет 39 км.

Притоки 
 1 км: Малая Осипова
 4 км: Крутая
 7 км: Акел
 Лягушка
 11 км: Алзас
 Мохнатая
 Берёзовая
 18 км: Тынгыза
 21 км: Белая Осипова
 Писаревский
 31 км: Иркутка
 32 км: Поперечная
 Ходовая

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Крапивинского района